Deep Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Deep Creek Township (Iowa)
 Deep Creek Township (North Carolina)
 Deep Creek Township (Oklahoma)